Mahlweiher (vom Mühlenbetrieb, Korn mahlen) ist der Name folgender Stillgewässer:

 Mahlweiher (Amtzell) in Amtzell und Neukirch, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Mahlweiher (Aulendorf) in Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Mahlweiher (Bergatreute) in Bergatreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Mahlweiher (Pyrbaum) in Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern, Deutschland
 Mahlweiher (Weingarten) in Weingarten, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland

 Matzenhauser Mahlweiher in Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, Deutschland